Парсела Сијете има више значења:

 Парсела Сијете (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Парсела Сијете, Ехидо Насионалиста (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Парсела Сијете (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику